Ксенія Нолл і Петра Мартич були чинними чемпіонками, але цього разу Мартич вирішила не брати участі. Нолл грала в парі з Мариною Заневськлю, але у чвертьфіналі їх перемогли Марія Саккарі і Сара Соррібес Тормо.

Чжуан Цзяжун і Рената Ворачова виграли титул, у фіналі перемігши пару Ліна Гьорчеська і Александріна Найденова з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

Bol Open, парний розряд
Croatian Bol Ladies Open